Тахер:

 Тахер, Абу (1938—1976) — левый военный и политический деятель Бангладеш.
 Тахер Эль-Гамал (род. 1955) — египетский криптограф.
 Тахер аль-Мазри (род. 1942) — премьер-министр Иордании

См. также 
 Тахир